Гарутт Вадим Евгеньевич — советский и российский палеонтолог, специалист по ископаемым хоботным.

Биография 
Родился в Евпатории 12 октября 1917 года, куда его мать Юлия Никифоровна Гарутт уехала из Петрограда в преддверии Октябрьской революции. Его отец Евгений Александрович Гарутт, будучи кадровым офицером, перешёл на сторону большевиков и стал преподавать курсантам в артиллерийском училище.

Евгений Александрович подставил к своей фамилии ещё одну букву «т» чтобы она отличалась от изначального французского написания.

Большая часть жизни Гарутта прошла в Ленинграде. С раннего детства он увлекался биологией и с 1929 года занимался в кружке Юных зоологов при Петроградском зоопарке, где его первый руководитель Б. В. Пестинский оказал большое влияние на его становление, как исследователя. С 1932 года Вадим Евгеньевич, ещё будучи школьником, активно работал в слоновнике зоопарка, где его любимицей была старая цирковая слониха Бетти. Отучившись на рабфаке при Педагогическом институте А. И. Герцена он в 1938 году поступил на биологический факультет Ленинградского университета. В 1941 года с началом войны В. Е. Гарутт попал в состав строительного национального батальона. Во время одной из бомбёжек под Тихвином он был контужен, после чего попал в Ташкент, где три курса проучился в Ташкентском университете. В это время он серьёзно увлёкся изучением окружающей среды и фауны плейстоцена. В частности, его заинтересовала морфология шерстистого мамонта. В 1945 года он вернулся в Ленинград по вызову из Ленинградского университета и в 1946 году закончил учёбу в Ленинградском университете и защитил диплом по теме «Опыт пластической реконструкции внешнего облика шерстистого мамонта». Академик Ю. А. Орлов, директор Палеонтологического института АН СССР свел его с профессором А. П. Быстровым, который стал в дальнейшем руководителем его кандидатской диссертации. В 1952 году он защитил свою кандидатскую диссертацию «Сравнительно-анатомическое исследование кисти хоботных (Proboscidea) в связи с решением вопросов эволюции этих животных».

Гарутт работал в Зоологическом институте РАН большую часть своей жизни, начиная с 1948 года (сначала лаборантом-экскурсоводом музея, а с 1961 года — старшим научным сотрудником лаборатории млекопитающих Зоологического института АН СССР).

Научные достижения 
Основными объектами его изучения были древние слоны родов Archidiskodon и Mammuthus. Он исследовал эволюционные изменения не только зубной системы, которой, обычно, уделяется много внимания, но и скелета, в целом. Строение скелетов слонов он знал очень хорошо, как ни один из других палеонтологов. Под его руководством отреставрированы, изучены и смонтированы скелеты древних слонов и носорогов в краеведческих музеях Тбилиси, Ставрополя, Азова, Вильнюса, в Прикамье, а также в Германии (Эдерслебен). А в музее Зоологического института АН СССР под его опекой было целое «стадо» скелетов ископаемых слонов.

В 90-х г. по инициативе Гарутта комитетом по международной систематике был принят эталон шерстистого мамонта Mammuthus primigenius (неотип, колл. ЗИН РАН № 2710; таймырский мамонт, р. Мамонтовая).

Научный архив учёного хранится в фондах Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

Описанные таксоны 
Archidiskodon gromovi Garutt et Alexeeva, 1965

Phanogoroloxodon mammonthoides Garutt, 1958

Mammuthus primigenius vrangeliensis Garutt, Averianov et Vartanvan, 1993

Список публикаций 
Автор более 70 научных работ

Монографии 
Гарутт В.Е. Южный слон Archidiskodon meridionalis (Nesti) из плиоцена северного побережья Азовского моря // Тр. ком. по изуч. четверт. периода. 1954. Т. 10. Вып. 2. С. 1-76.

Garutt V.E. Das Mammut. Mammuthus primigenius (Bliimenbach). Wittenberg-Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag, 1964. 140 S. (Die neue Brehm-Biicherei. No. 331).

Статьи 
Garutt V.E., Alexeeva L.I. & Baigusheva V.S. On the oldest Archidiskodon elephant from the Anthropogene of the USSR // Journal of the Paleontological Society of India, 1977. Vol. 20. P. 4-9.

Garutt, V.E., Bajguševa, V.S. Archidiskodon gromovi Garutt et Alexeeva — der älteste Elefant der Mammutlinie in Eurasien // Quartärpaläontologie, 1981. Bd. 4. S.7-18.

Garutt V.E. & Nikol’skaya V.N. Uber das Skelett vom Steppenelefanten aus Edersleben // Beitrage zur Heimatforschung. Sangerhausen, Spengles Museum, 1988. Hf. 9. S. 3-13.

Garutt V.E., Gentry A. & Lister A.M. Mammuthus Brookes, 1828 (Mammalia, Proboscidea): proposed conservation, and Elephas primigenius Blumenbach, 1799 (currently Mammuthus primigenius): proposed designation as the type species of Mammuthus, and designation of a neotype // Bulletin of Zoological Nomenclature, 1990. Vol. 47. Pt. 1. P. 38-44.

Vartanyan S.L., Garutt V.E. & Sher A.V. Holocene dwarf mammoths from Wrangel Island in the Siberian Arctic // Nature, 1993. Vol. 362. No. 6418. P. 337—340.

Garutt, W.E. The phanagorian elephant Phanagoroloxodon mammontoides Garutt 1957 from the Pliocene of the north-western Caucasus. Cranium, 1995. 12 (2). P. 87-92.

Garutt V.E. Is there a genus Archidiskodon Pohlig, 1885, of the family Elephantidae Gray, 1821? // Cranium, 1998. Jrg.15. No.1. P.15-20.

Garutt V.E., Baigusheva V.S. The discovery of a skeleton of Mammuthus trogontherii in terrace deposits in the delta of the Don river // Abstr. of 2nd International mammoth conference. Rotterdam, 1999. P. 24

Аверьянов А. О., Барышников Г. Ф., Гарутт В. Е., Гарутт Н. В., Фомичева Н.Л. Волжская фауна плейстоценовых млекопитающих в Геолого-минералогическом музее Казанского университета. Казань, 1992. 164с.

Аверьянов А. О., Вартанян С. Л., Гарутт В. Е. Мелкий мамонт, Mammuthus primigenius vrangeliensis Garutt, Averianov et Vartanyan, 1993 с острова Врангеля (Северо-Восточная Сибирь) // Труды Зоол. ин-та РАН, 1995. Т.263. С. 184—199.

Алексеева Л. И., Гарутт В.Е. Новые данные об эволюции слонов рода Archidiskodon // Бюлл. ком по изуч. Четв. пер. 1965. № 30. C. 161—166.

Байгушева В. С., Гарутт В. Е. Скелет степного слона Archidiskodon trogontherii (Pohlig, 1885) из северо-восточного Приазовья // Тр. Зоол. ин‑та АН СССР. Т. 168. Л., 1987. С. 21-37.

Гарутт В.Е. Опыт пластической реконструкции внешнего облика шерстистого мамонта. Вести. ЛГУ, № 3, 1946.

Гарутт В.Е. Сравнительно-анатомическое исследование кисти хоботных (Proboscidea) в связи с решением вопросов эволюции этих животных / Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. Наук. Акад. наук СССР. Зоол. ин-т. Ленинград, 1952. 13 с.

Гарутт В.Е. Южный слон Archidiskodon meridionalis (Nesti) из плиоцена северного побережья Азовского моря // Труды комиссии по изучению четвертичного периода, 1954. Т. 10. № 2. 76 с.

Гарутт В.Е. Фанагорийский слон (Phanagoroloxodon mammontoides, gen. n. et sp. n.) и пути филогении в семействе слоновых // Зоологический журнал, 1958. Т. 37. № 10. С. 1541—1554.

Гарутт В.Е. Мамонт в изображении человека верхнего палеолита // Палеолит и неолит СССР. Материалы и исслед. по археологии СССР. № 79. Т. 4. Л.: АН СССР М., 1960. С. 150—163.

Гарутт В. Е., Алексеева Л.И. Новые данные об эволюции слонов рода Archidiskodon. Тезисы всесоюзного совещ. по изуч. четв. периода. Новосибирск, 1964. С. 7-8.

Гарутт В. Е., Сафронов И.Н. Находка скелета южного слона Archidiskodon meridionalis (Nesti) близ г. Георгиевска (Северный Кавказ) // Бюлл. ком. по изуч. четверт. периода. 1965. № 30. С. 79-88.

Гарутт В.Е. Ископаемые слоны Сибири // Труды НИИГА: Антропогеновый период в Арктике и Субарктике. 1965. Т.143. С. 106—130.

Гарутт В.Е. О находке слона-палеолоксодонта в Предуралье // Вопросы стратиграфии и корреляции плиоценовых и плейстоценовых отложений северной и южной частей Предуралья. Вып. 2. Уфа, 1972. С. 19-26.

Гарутт В.Е. Скелет хазарского мамонта Mammuthus cf. chosaricus Dubrovo из среднеплейстоценовых отложений р. Орья (бассейн р. Камы) // Вопросы стратиграфии и корреляции плиоценовых отложений Северной и Южной частей Приуралья. Ин-т геол. Башкирский филиал АН СССР, вып. 2, Уфа, 1972. С. 35-55.

Гарутт В.Е. Зубная система слонов в онтогенезе и филогенезе // Труды зоологического института АН СССР, 1977. № 73. С. 3-36.

Гарутт В.Е. О виде Mammuthus primigenius (Blumenbach) // Материалы XI Конгресса ИНКВА (Москва, авг. 1982) Т. 1. М., 1982. С. 63-64.

Гарутт В.Е. О валидности слонов рода Archidiskodon // Докл. Акад. наук. 1998. Т. 361. № 4. С. 564—565.

Гарутт В. Е. Происхождение слонов и пути их филогении // Труды зоологического института АН СССР, 1986. № 149. С. 15-32.

Гарутт В. Е. О необходимости выделения неотипа мамонта Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) // ДАН СССР, Т.307. № 5. 1989. С. 1232—1234.

Гарутт В. Е. Скелет Мамонта Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) из окрестностей с. Козлово Чермезского района Пермской области. / В кн.: И. С. Муравьев и М. Г. Солодухо (Ред.). Волжская фауна плейстоценовых млекопитающих в Геолого-минералогическом музее Казанского университета. Казань: Изд-во Казанского университета, 1992. С. 31-54

Гарутт В. Е. Фанагорийский слон (Phanagoroloxodon mammontoides Garutt 1957 и вопрос о путях эволюции подсемейства Elephantinae // Труды зоологического института АН СССР, 1992. № 246. С. 29-40.

Гарутт В. Е., Аверьянов А. О., Вартанян С. Л. О систематическом положении голоценовой популяции мамонтов Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) острова Врангеля (Северо-Восток Сибири) // Доклады АН, 1993. Т.332. N 6. C.799-801.

Гарутт В. Е., Тихонов А.Н. Происхождение и систематика семейства слоновых Elephantidae Gray, 1821 со специальным обзором состава трибы Mammuthini Brookes, 1828 // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: ГЕОС. 2001. С. 47-70.

Гарутт В. Е., Форонова И.В. Исследование зубов вымерших слонов. Методические рекомендации. Новосибирск, 1976. 35 с.

Гарутт В. Е., Шокуров А. П., Яхимович В. Л. Новые местонахождения тираспольской фауны на границе Башкирии и Татарии // Итоги биостратигра фических, литологических и физических исследований плиоцена и плейстоцена Волго-Уральской области / БФАН СССР Уфа, 1977. С. 91-96.

Ссылки 
 Вадим Евгеньевич Гарутт // Russian journal of Theriology, 1 (2): 151—152
 Семенова С. В. Диалог длиной в жизнь // Донской временник. Год 2017-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2016. Вып. 25. С. 58-62.
 Байгушева В. С. К 100-летию со дня рождения Вадима Евгеньевича Гарутта (12.10.1917- 28.03.2002) // Интегративная палеонтология: перспективы развития для геологических целей. Материалы 63 сессии Палеонтологического общества при РАН (3-7 апреля 2017 г., Санкт-Петербург). Санкт-Петербург, 2017. С. 233—234.
 Гарутт Н. В. Слезы на слоновьей щеке / Вечерний Петербург, 6 июня 2017.
 Гарутт Н. В. Очарованный слоном. К 100-летию В. Е. Гарутт, известного ученого, выдающегося палеонтолога // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2015—2016 гг. Вып. 30. [Отв. ред. А. А. Горбенко. Научный ред. В. Я. Кияшко]. Азов: Издательство Азовского музея-заповедника, 2017. (в печати)

Палеонтологи СССР
Палеонтологи XX века
Сотрудники Зоологического института РАН